Die PNC Investments Florida State Open 2000 fanden vom 8. bis 12. November 2000 in Boca Raton, Florida, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2000/01 und gehörte zur Kategorie 5 Star. Es war mit 50.000 US-Dollar Preisgeld dotiert.

Turniersieger wurde Jonathon Power, der in der Finalbegegnung Martin Heath mit 12:15, 15:11, 15:10 und 15:3 besiegte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Plätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2000/01
Sportveranstaltung in Boca Raton
Squashturnier in den Vereinigten Staaten
Squashturnier in Amerika